Alfonso II de Portugal (Coímbra, 23 de abril de 1185 - id, 25 de marzo de 1223), conocido como el Gordo por la enfermedad que padecía, la cual era una variante de lepra. Fue rey de Portugal desde 1211 hasta su muerte. Era hijo de Sancho I de Portugal y de la infanta Dulce de Aragón.

Reinado 

Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por los violentos enfrentamientos internos entre Alfonso y sus hermanos y hermanas, que se resolvieron al confiscar los bienes y el exilio a Castilla de la mayoría de ellos.

El reinado de Alfonso II se caracterizó por un nuevo estilo de gobierno, contrario a la tendencia belicista de los reyes precedentes. Alfonso II no protestó por las fronteras con León ni intentó la expansión hacia el sur, pero sí consolidó la estructura económica y social del reino. El primer conjunto de leyes portuguesas es obra de este rey y conciernen principalmente a temas como la propiedad privada, el derecho civil y la acuñación de moneda; se enviaron embajadas a diversos países europeos con el objetivo de establecer tratados comerciales.

Otras reformas de Alfonso II fueron la relación de la corona portuguesa con el papa. Con el objetivo de obtener el reconocimiento de la independencia de Portugal, su abuelo, Alfonso I Enríquez, fue obligado a legislar diversos privilegios para la Iglesia. Más adelante, estas medidas se convirtieron en duras cargas para el país, que veía como la Iglesia se desarrollaba como un estado dentro del estado. Una vez establecida firmemente la existencia de Portugal, Alfonso II intentó minar el poder clerical en el país y aplicar parte de las rentas en proyectos de utilidad nacional. Esta actitud provocó un conflicto diplomático entre el Papado y Portugal. Tras haber sido excomulgado por el papa Honorio III, Alfonso II prometió rectificar sus errores contra la iglesia pero murió en 1223 sin haber hecho ningún esfuerzo para cambiar su política.

Descendencia 
Contrajo matrimonio en 1206 con la infanta Urraca de Castilla, hija de Alfonso VIII de Castilla y de Leonor Plantagenet, su prima en cuarto grado, ambos descendientes del rey Alfonso VI de León. De ese matrimonio nacieron:

 Sancho el Capelo o el Piadoso (1207-1248), rey de Portugal con el nombre de Sancho II entre 1223 y 1248;
 Alfonso el Boloñés (1210-1279), conde de Boulogne y rey de Portugal con el nombre de Alfonso III;
 Leonor (1211-1231), casada con Valdemar «el Joven» de Dinamarca;
 Fernando (1218-1246), señor de Serpa y esposo de Sancha Fernández de Lara de quien no tuvo descendencia, aunque tuvo un hijo bastardo, Sancho Fernández, prior de San Esteban de Alfama;

Hijos naturales:

 Juan Alfonso (m. 9 de octubre de 1234), recibió sepultura en el claustro del monasterio de Alcobaza donde figura su fecha de defunción;
 Pedro Alfonso (m. después de 1249), acompañó a su hermano el rey Alfonso III en la conquista de Faro en 1249, y tuvo una hija ilegítima llamada Constanza Pérez.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Reyes de Portugal del siglo XIII (casa de Borgoña)
Excomulgados por la Iglesia católica
Nacidos en Coímbra
Infantes de Portugal del siglo XII (casa de Borgoña)
Infantes de Portugal del siglo XIII (casa de Borgoña)